— японский фильм 2008 года, снятый режиссёром Ёдзиро Такитой. Картина была удостоена премии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке в 2008 году, а также ряда других наград.

Культурный фон 

Сюжет построен вокруг того, что по японской традиции лица, оказывающие похоронные услуги, имеют очень низкий социальный статус. В древние времена этим занимались «эта» — практически неприкасаемые люди, находящиеся в самом низу сложившихся сословных отношений феодальной Японии. Обыкновенно процедура/ритуал похорон производится близкими родственниками. К служащим же похоронных бюро, которые в основной массе являются потомками эта — буракумин, относятся как к сборщикам умерших в канаве бомжей. Тема фильма, чрезвычайно графичного, о том, как талантливый человек — владелец и руководитель похоронного бюро Сёэй Сасаки (Цутому Ямадзаки) — превращает столь непрестижный бизнес в уважаемое искусство.

Сюжет 
Главный герой фильма — виолончелист Даиго Кобаяси (Масахиро Мотоки) в одночасье теряет смысл жизни после роспуска оркестра в котором он работал и которому посвящал всего себя без остатка. Поскольку карьера профессионального музыканта не удалась, он решает продать свою виолончель, которую недавно приобрёл в рассрочку за огромные деньги (18 млн. иен), и вернуться вместе со своей женой к себе на родину в город Саката (префектура Ямагата), чтобы начать жизнь заново с чистого листа. Его жена Мика (Рёко Хиросуэ), видя отчаяние супруга, пытается всячески его поддержать.

В местной газете Даиго находит объявление «Агентства НК», которое ищет сотрудника без опыта работы на короткий рабочий день для «помощи в путешествиях». Совершенно не подозревая об истинной деятельности фирмы, он идёт на собеседование, считая, что это работа в турагентстве. Руководитель агентства с подозрительной лёгкостью принимает Даиго на работу (далее по сюжету становится ясно, что особого наплыва претендентов на работу быть не могло). Однако во время собеседования всплывает, что в объявление о найме вкралась досадная ошибка. Заголовок объявления неправильно набрали, а «НК» — это аббревиатура, означающая , и в его обязанности вменяется помогать «ушедшим на тот свет». Даиго обескуражен сложившейся ситуацией, но сумма оплаты, похоже превышающая самые смелые ожидания, была названа до того, как он понял чем занимается фирма. Он принимает предложение, но вернувшись домой, не может признаться супруге, какой работой будет заниматься, и, пытаясь скрыть правду, расплывчато намекает, что фирма занимается церемониями.

В первый день работы Даиго сталкивается с тем, что ему нужно играть роль покойника в DVD-инструкции по процедуре положения во гроб. Однако, настоящим кошмаром становится его первый же выезд с боссом на подготовку к поминальному обряду: чистка одежды и наложение грима на тело пожилой женщины, которая умерла дома в одиночестве и которую обнаружили только через две недели. С трудом преодолевая отвращение и сдерживая подступающую рвоту от вида и запаха её разлагающегося тела, но помня о приличных деньгах, которые платят в конце каждого дня, Даиго шаг за шагом осваивает свою новую профессию. За недюжинный профессионализм и чувство такта, родные и близкие покойных испытывают уважение и признательность к работникам «Агентства НК». Даиго восхищён мастерством своего начальника и начинает чувствовать удовлетворение от своей работы. В это время Мика находит в ящике его стола DVD-учебник и просит мужа отказаться от такой «отвратительной профессии». Даиго, однако, отказывается уйти, и его жена, всегда и во всём поддерживавшая его и впервые за время их совместной жизни возразившая мужу, покидает его и возвращается к родителям. И его старый школьный друг Ямасита (Тэтта Сугимото), считавший, что Даиго по-прежнему играет на виолончели в оркестре, узнав о новой профессии товарища, начинает его избегать.

Совершенно раздавленный этим, Даиго решает уволиться, но после откровенной беседы с директором агентства, переосмысливает происходящее и остаётся, ощущая необъяснимую и невиданную, до этого момента в жизни, свободу. Спустя несколько месяцев, к уже совершенно осоловевшему от холостяцкой жизни герою, возвращается его жена Мика. Оказывается, она ждёт ребёнка и не хочет, чтобы тот рос без отца, поэтому ещё раз просит его найти другой источник дохода. В эту минуту звонит телефон и менеджер агентства сообщает ему о новом задании — мать Ямаситы, Цуяко (Кадзуко Ёсиюки), которая владела местной баней, умерла. После этого, перед Ямаситой, его семьёй и своей собственной женой, Даиго готовит тело Цуяко к погребению и зарабатывает уважение и понимание всех присутствующих. Больше никто не упрекает Даиго его профессией, шаг за шагом он постигает мастерство «провожающего», супруга ждёт ребёнка и, казалось, что жизнь наладилась, но…

На имя умершей два года назад матери Даиго приходит телеграмма, извещающая о смерти давным-давно бросившего семью отца. Даиго в полном смятении: он тяжело перенёс развод родителей и не простил отцу его предательства. Ведь именно отец был важнейшим человеком его детства, но лица которого он не мог вспомнить все эти годы, как ни старался. Решив, что смерть в одиночестве — слишком малое наказание для отца за его проступок, Даиго отказывается ехать. Офис-менеджер Уэмура пытается его уговорить и рассказывает о своей жизни: когда-то давно она тоже бросила семью ради мимолётной влюблённости. Услышав об этом, Даиго приходит в бешенство. Он не понимает, как можно быть настолько безответственными родителями, но приехавшая к нему на работу Мика всё же уговаривает его поехать и проводить отца в последний путь. Зайдя в маленькую комнатку, в которой старик провёл свои последние дни, Даиго замечает, что он оставил после себя только картонную коробку, несмотря на то, что прожил более 70 лет. Человека, лежащего на тюфяке он не знает, ведь лицо отца он до сих пор вспомнить не может. Работники местного похоронного бюро приходят, чтобы забрать тело, но Даиго решает лично положить во гроб своего отца. Когда он кладёт его во гроб, Даиго находит «камень-письмо», которое он дал своему отцу, когда был маленьким. «Камень-письмо» было сжато в руках отца. Найдя неопровержимое доказательство, Даиго впервые даёт волю чувствам и прижимает «камень-письмо» к утробе Мики.

В ролях 
 Масахиро Мотоки — Даиго Кобаяси
 Рёко Хиросуэ — Мика Кобаяси
 Кадзуко Ёсиюки — Цуяко Ямасита, хозяйка сэнто
 Цутому Ямадзаки — Сёэй Сасаки, президент Агентства НК
 Кимико Ё — Юрико Уэмура, сотрудник Агентства НК
 Такаси Сасано — Сёкити Хирата, постоянный клиент сэнто Цуяко
 Тэтта Сугимото — Ямасита, сын Цуяко, старый школьный товарищ Даиго
 Тору Минэгиси — Ёсики Кобаяси, отец Даиго
 Таро Исида — господин Сонэдзаки, владелец оркестра

Награды 
 2008 — Приз зрительских симпатий Гавайского кинофестиваля (Ёдзиро Такита)
 2008 — Grand Prix des Amériques Монреальского кинофестиваля (Ёдзиро Такита)
 2009 — премия «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке
 2009 — премия Asian Film Awards лучшему актёру (Масахиро Мотоки)
 2009 — 10 премий Японской киноакадемии: лучший фильм, лучший режиссёр (Ёдзиро Такита), лучший сценарий (Кундо Кояма), лучший актёр (Масахиро Мотоки), лучший актёр второго плана (Цутому Ямадзаки), лучшая актриса второго плана (Кимико Ё), лучшая операторская работа (Такэси Хамада), лучший монтаж (Акимаса Кавасима), лучшее освещение (Хитоси Такая), лучший звук (Сатоси Одзаки, Осаму Онодэра)
 2009 — две премии «Майнити»: лучший фильм, лучший звук (Сатоси Одзаки)
 2009 — премия журнала «Кинэма Дзюмпо» за лучший фильм 2008 года.
 2009 — Приз зрителей за лучший повествовательный фильм на кинофестивале в Палм-Спрингс (Ёдзиро Такита)
 2009 — три премии «Золотой петух»: лучший фильм, лучший режиссёр и лучший актёр (Масахиро Мотоки)
 2010 — премия Hong Kong Film Awards за лучший азиатский фильм

См. также 
 Кодокуси
 Старение Японии

Примечания 

Фильмы Японии 2008 года
Фильмы кинокомпании «Сётику»
Фильмы-драмы Японии
Amuse
Фильмы о похоронах